US Open 2000 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2000 (tennis, mannen)
 US Open 2000 (tennis, vrouwen)
 US Open 2000 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2000 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2000 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2000 (golf) - een golftoernooi